Die Liste der Naturdenkmale in Ehingen nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis liegenden Stadt Ehingen. In Ehingen gibt es insgesamt 110 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 62 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 48 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 13. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Ehingen